Projapygoidea är en överfamilj av urinsekter. Projapygoidea ingår i ordningen larvborstsvansar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Projapygoidea 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Projapygoidea